A 2018. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 20 km-es egyéni indításos versenyszámát február 15-én rendezték. Az aranyérmet a norvég Johannes Thingnes Bø nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
A verseny helyi idő szerint 20:20-kor, magyar idő szerint 12:20-kor kezdődött. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F200